Schachen kan syfta på följande platser:

Schweiz 
 Schachen, ortsdel i Bonstetten, kantonen Zürich

Österrike 

 Schachen bei Vorau, kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar